Vincze Károly (1844-1923) esperes, plébános
Vincze Károly (1884–?) válogatott labdarúgó, csatár, balösszekötő